Trois-Juin ou III-Juin ou 3-Juin, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 
 3 juin,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En Belgique : 
 le  : manifestations en faveur du suffrage universel réprimées dans le sang à Herstal dans la province de Liège.

En France : 
 le  : combats de Téteghem dans le Nord, pendant la bataille de Dunkerque, au début de la seconde Guerre mondiale.
 le  : rafles allemandes à Bambiderstroffet Longeville-lès-Saint-Avold en Moselle, vers la fin de la seconde Guerre mondiale.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 3 de Junio » ou « Tres de Junio »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 3 de Junio, à  Guadalajara, dans l'État de Jalisco.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Odonymes en français dont le quantième est en lettres

Odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
03